Сан Панчо има више значења:

 Сан Панчо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Панчо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Панчо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Панчо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику